Ланкастер:

Топонимы

Города 
 Ланкастер — город в Англии.
 Ланкастер — город в штате Калифорния, США.
 Ланкастер — город в штате Массачусетс, США.
 Ланкастер — город в штате Нью-Гэмпшир, США.
 Ланкастер — город в штате Пенсильвания, США.
 Ланкастер — город в штате Миннесота, США.
  — город в штате Южная Каролина, США.
 Линкольн (Небраска) — город в штате Небраска, США. С 1856 по 1867 год носил название Ланкастер.

Административно-территориальные единицы 
 Ланкастер (Ланкашир) — графство в Англии.
 Ланкастер — округ в штате Виргиния, США.
 Ланкастер — округ в штате Небраска, США.
 Ланкастер — округ в штате Пенсильвания, США.
 Ланкастер — округ в штате Южная Каролина, США.

Географические объекты 
 Ланкастер — пролив, отделяющий острова Баффинова Земля и Байлот от острова Девон в Канадском Арктическом архипелаге.

Фамилия 
 Ланкастеры — боковая ветвь английского королевского дома Плантагенетов.
 Ланкастер, Алан (1949—2021) — британский рок-музыкант, участник рок-группы «Status Quo».
 Ланкастер, Берт (1913—1994) — американский актёр.
 Ланкастер, Бьярд (1942—2012) — американский джазовый саксофонист и флейтист.
 Ланкастер, Ванесса — британская певица, солистка группы Touch and Go.
 Ланкастер, Джеймс (1554—1618) — английский приватир.
 Ланкастер, Джо (род. 1926) — английский футболист, вратарь.
 Ланкастер, Джозеф (1778—1838) — английский общественный деятель в области образования, один из авторов Белл-Ланкастерской системы взаимного обучения.
 Ланкастер, Келвин (1924—1999) — американский экономист.
 Ланкастер, Кэмерон (род. 1992) — английский футболист, нападающий.
 Ланкастер, Пенни (род. 1971) — британская фотомодель и фотограф.
 Ланкастер, Рейнальдо (1948—1996) — венесуэльский режиссёр, продюсер и актёр.
 Ланкастер, Сара (род. 1980) — американская актриса.
 Ланкастер, Чарльз Вильям (1820—1878) — британский оружейник.
 Ланчестер, Эльза (1902—1986) — британская актриса.

Техника 
 Avro Lancaster — английский тяжёлый бомбардировщик времён Второй мировой войны.
 HMS Lancaster — британский фрегат типа 23.
 Сверловка Ланкастера — овально-винтовальная сверловка канала ствола гладкоствольного оружия.
  — неавтоматические двух- и четырёхствольные пистолеты английского производства второй половины XIX в.

Спорт 
 Ланкастер Сити — английский футбольный клуб из города Ланкастер.

Прочее 
 Ланкастер (графский и герцогский титул)